El apellido Craviotto puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Francisco Gil Craviotto (1933), escritor y periodista español.
 Néstor Craviotto (1963), futbolista y entrenador argentino.
 Saúl Craviotto (1984), piragüista español.
 Wilson Craviotto (1935), político uruguayo.